Жируа () — нормандское аристократическое семейство, игравшее важную роль в Нормандии и Южной Италии в XI веке. Центром их власти был замок на месте современного города Сен-Сенери-ле-Жере (департамент Орн). Жируа потерпели поражение в борьбе с Беллемами и герцогами Нормандии, после чего перебрались в Апулию, где ненадолго получили княжескую власть.

История 
Первый упоминающийся в источниках представитель рода — Жируа (умер после 1050 года), сын Арно, имевшего франкское или бретонское происхождение. Он получил в лен от герцога Нормандии Ричарда замки Эшафур и Монтрей (или только Эшафур, тогда как Монтрей был приданым его жены) и закрепился таким образом в долине Рисля в Южной Нормандии. Семейство приняло деятельное участие в борьбе за власть при малолетнем Вильгельме Незаконнорожденном: так, сын Жируа Роберт I в 1040 году участвовал вместе с Раулем Гассийским в убийстве графа Брионна.

В эти же годы началась вражда между Жируа и Беллемами — могущественным семейством, господствовавшим на границе Нормандии и Мэна. Гильома де Жируа (брата Роберта I), приехавшего гостем на свадьбу одного из Беллемов — Гильома Талваса — по приказу жениха схватили, а затем выкололи ему глаза, отрезали нос и уши и кастрировали. Сородичи изувеченного начали войну; благодаря союзу с сыном и братом Талваса им удалось изгнать последнего из его владений.

Беллемы и их союзники Монтгомери смогли привлечь на свою сторону в этом конфликте герцога Вильгельма; последний конфисковал часть владений Жируа, включая Эшафур и Монтрей. Сын Роберта I де Жируа Роберт II разрушил Эшафур, после чего уехал в Апулию и влился в ряды местных нормандцев. Спустя несколько лет он вернулся в Нормандию и здесь был отравлен Мабелью Беллемской, боявшейся, что герцог простит его и вернёт ему конфискованные земли (1063 год).

Сын Роберта Гильом окончательно уехал в Италию. Он стал зятем норманна Ричарда Капуанского и князем Гаэты (1064 год), но вскоре захотел жениться на дочери последнего представителя лангобардской династии Капуи, чтобы захватить и это княжество; Ричард его сместил и изгнал. Последние годы жизни Гильом де Жируа провёл на папской службе.

Последние представители семейства жили в Нормандии, по крайней мере, до 1119 года, но прежнего влияния род Жируа уже не имел.

Генеалогия 
 Аббо
 Арнольд Толстый
 Жируа (умер после 1050 1050), сеньор д‘Эшаффур и де Монтрей; жена — Гизела де Монфор
 Арнольд де Монтрей
 Гильом
 Фульк (умер 1040)
 Жируа (бастард)
 Фульк (бастард)
 Гильом (ослеплён Гильомом Тальвасом); 1-я жена — Гильтруда дe Beina; 2-я жена Эмма де Tannée
 (1) Арнольд д’Эшаффур (умер в 1065); жена — Эмма
 Гильом, служил в Италии графу Роберту де Лорителло
 Рено, монах в :fr:Abbaye de Saint-Évroult
 Петронилла, монахиня в Анжере
 Гева
 (2) Гильом (умер после 1068), в 1064 князь Гаэты; жена — дочь Ричарда I Капуанского
 Рауль, монах в Мармутье
 Роберт (умер после 1060); жена — Адель
 Роберт (умер после 1119); 1-я жена — Радегунда; 2-я — Фелиция де Коннерр
 (1) сын
 (2) Гильом, сеньор де Сен-Сенери
 (2) Роберт, сеньор де Сен-Сенери
 (2) Матье
 (2) Агата
 (2) Дамата
 (2) Эвелина
 Гуго
 Жируа
 Эрембурга; муж — Валхелин де Пон-Эшанфри
 Эмма; муж — Рожер Ле Мерлеро
 Adelaide (Adelais); ∞ Solomon de Sablé
 Гедвиза; муж — Роберт де Гранмесниль
 Хильдегарда

Литература 
 Skinner, Patricia. Family Power in Southern Italy: The Duchy of Gaeta and its Neighbours, 850—1139. Cambridge University Press: 1995.

История Нормандии
Дворянские роды Франции
Дворянские роды по алфавиту